Владимир Александрович Костицын (псевдонимы Семёнов, Семён Петрович, 28 мая [9 июня] 1883, Ефремов, Тульская губерния — 29 мая 1963, Париж) — член РСДРП, учёный-математик, астрофизик, эколог-теоретик, политический деятель.

Биография 
Отец — Александр Васильевич Костицын, окончил историко-филологический факультет Московского университета, в Ефремове преподавал историю, русский язык, немецкий язык; отец являлся потомком пугачёвца Ивана Костицына, который проник в Оренбург, чтобы убить губернатора Клингенберга и поднять чернь, но был схвачен. Мать — Ольга Васильевна (урожденная Раевская), дочь священника, из рода генерала Раевского.

В 1886 году семья переехала в Смоленск в связи с назначением отца на должность учителя в Смоленске. В 1902 году В. А. Костицын окончил Смоленскую мужскую классическую гимназию.

В 1902—1907 годах обучался на физико-математическом факультете Московского университета. Принимал активное участие в событиях революции 1905—1907 годов; участник декабрьского восстания в Москве, входил в состав Московской боевой организации РСДРП. От боевой организации был делегирован на Таммерфорсcкую конференцию военных и боевых организаций РСДРП (ноябрь 1906), где выступал с докладом о московском восстании. После конференции входил в состав временного бюро военно-боевых организаций.

Летом 1907 года был арестован, привлекался по делу боевой организации РСДРП, в 1908 году был освобождён, но из университета его исключили.

После освобождения эмигрировал сначала в Вену, затем — во Францию, где познакомился с большевиками Р. С. Землячкой, В. И. Лениным, Н. К. Крупской.

Осенью 1909 года В. А. Костицын поступил в Парижский университет (Сорбонна), где продолжил занятия математикой. В 1912 году в «Математическом сборнике» была опубликована его статья о системах ортогональных функций. В это время появились его работы в «Астрономическом бюллетене Парижской обсерватории», в «Известиях Парижской Академии наук».

В 1915 году от скоротечной чахотки умерла первая жена Костицына, Серафима Ивановна Надеина. В 1916 году возвратился в Россию для участия в войне с Германией, мобилизован в армию, служил в запасном авиационном батальоне в Гатчине.

Затем был отправлен на офицерские теоретические курсы авиации при Петроградском Политехническом институте в Лесном.

Во время февральской революции возглавил милицию Лесного района Петрограда. Входил в профранцузскую социал-демократическую группу «Единство».

С августа 1917 г. заместитель комиссара Юго-западного фронта Н. И. Иорданского. Участвовал в подавлении корниловского выступления и расследовании деятельности его участников. Руководил отправкой «Бердичевской группы» арестованных на Юго-Западном фронте генералов во главе с Деникиным в Быховскую тюрьму, в связи с чем упоминается в мемуарах Деникина. В должности замкомиссара фронта Костицын организовал сопротивление попытке захвата власти большевиками в Виннице сразу после октябрьского переворота в Петрограде, что было одним из последних эффективных действий сторонников Временного правительства. Восстание под предводительством подпоручика Зубрилина, организованное при активном участии Евгении Бош, было подавлено с минимальными жертвами (не более десятка с обеих сторон), однако большевистская пропаганда, призывая к мести, писала о «1500 погибших». При приближении к Виннице верных большевикам войск отступил вместе с теми, кто сохранил верность Временному правительству, в Бердичев.

Весной 1918 года В. А. Костицын возвратился к научной деятельности; его научные интересы из области математики стали смещаться в область астрономии. 

В 1919 году Костицын женился на Юлии Ивановне Гринберг (1899—1950), дочери известного купца, Ивана Григорьевича Гринберга.

В 1919 году, зная о разработках компании Carl Zeiss в области оптики, а также о работах физика, инженера и архитектора Вальтера Бауэрсфельда (1879—1959), в частности разработавшего технологию строительства завершающего оболочечного покрытия с хорошими несущими качествами, получившего название «геодезический купол», В. А. Костицын заговорил о создании в Москве планетария (Московский планетарий был открыт в 1929 году по инициативе Д. Б. Рязанова c использованием оборудования фирмы Carl Zeiss — вскоре после открытия в 1925 году первого в мире полноценного планетария на родине знаменитого оптика Карла Цейса в городе Йена).

С мая 1919 года Костицын — доцент математического анализа физико-математического факультета Московского университета. В 1920 году, будучи членом Комиссии по изучению Курской магнитной аномалии (КМА), дал правильный математический прогноз характера этого богатого месторождения железной руды. Одновременно активно участвует в работе оргкомитета Главной астрофизической обсерватории, публикует в её трудах свои исследования шаровых звездных скоплений. Вместе с В. В. Стратоновым выступил организатором Государственного (в 1921 году — Российского) астрофизического института (ГАФИ), который в 1931 году вошёл в состав ГАИШ. Костицын в 1922 году возглавляет в нём теоретический отдел.

В 1922 году поддержал профессоров МГУ в их борьбе за самостоятельность и нормальные условия существования, окончившуюся высылкой из страны большой группы философов и В. В. Стратонова, бывшего тогда деканом физико-математического факультета университета.

В конце 1928 года выехал в научную командировку во Францию и, узнав о готовящемся своём аресте на родине, принял решение не возвращаться. Во Франции Костицын отошёл от астрономии, занимался в основном проблемами математики, математической биологии и климатологии.

22 июня 1941 года был арестован немецкими оккупационными властями, которым было известно о его просоветских взглядах. Находился в заключении в концентрационном лагере Руалье (организован фашистами возле города Компьень, регион Пикардия), где сидел в одном бараке с М. М. Филоненко. После освобождения из лагеря в марте 1942 года вернулся к научной деятельности.

Автор многих трудов по математике, астрономии, зоологии, экологии и теории эволюции. После кончины жены Юлии Ивановны, крупного биолога, В. А. Костицын стал писать мемуары и дневник. Его мемуары находятся в РГАСПИ.

Я хочу собрать все мои воспоминания о тебе. Говорить мне не с кем. Детали, которые мне близки и дороги, в других вызовут только скуку, а в других, даже в хороших друзьях, недоброжелательство, так как человеческая натура сложна и противоречий в ней много.

Лауреат Монтионовской премии Французской Академии наук (1942). На русском языке опубликована его книга «Эволюция атмосферы, биосферы и климата (1984)».

Похоронен на кладбище в Иври 4 июня 1963 года.

Публикации 
Костицын математически исследовал строение звездных скоплений (первые публикации в Париже — 1910, затем в Москве — 1926), формы спиральных туманностей (1926), занимался проблемами звездных масс (1923), лучистого равновесия звездных атмосфер (1928), проблемами космогонии. 
Под его редакцией был издан сборник переводов классических работ по космогонии с его вступительной статьей (1923). 
В 1928 году он выпустил брошюру «Успехи астрономии в СССР».

 Simbiose, parasitisme et évolution : (étude mathématique) / par V.A.Kostitzin. Hermann. 1934
 Evolution de l’atmosphère : circulation organique, époques glaciaires / par V.A.Kostitzin. Hermann. 1935
 Applications des équations intégrales : (applications statistiques) / par V.A.Kostitzin. Gauthier-Villars. 1934

На русском языке

Примечания

Литература 
 
 Автобиография профессора В. А. Костицына. Публикация В. Л. Гениса // Вопросы истории. — 2010. — № 10, 11; 2011. — № 1, 4.
 Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. / Под ред. Е. М. Ярославского. — , 1932.
 Сидоров Н. А. Незнакомый Костицын. Тридцать три тетради // Природа. — 2001. — № 4.

Ссылки 
 Бронштэн В. А. Советская власть и давление на астрономию
 Профессор Костицын: судьба неугодного советского патриота (аудиозапись) — интервью с историком Владимиром Генисом, Радио «Свобода», 14 марта 2010.
 ГАИШ в лицах.
 

Члены РСДРП
Математики России
Математики Франции
Астрофизики России
Астрофизики Франции
Выпускники Смоленской гимназии
Похороненные в Иври-сюр-Сен
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института